Ру́сло:
 Речное русло — вытянутое понижение земной поверхности, занятое водным потоком.
 Кровеносное русло — сеть кровеносных сосудов круга кровообращения.
 Русло — направление движения или развития чего-либо.

Фамилия:
 Русло, Филипп (род. 1945) — французский кинооператор.

Населённый пункт:
 Русло — разъезд в Котласском районе Архангельской области.